Pelim – folyó Oroszországban
 Pelim – falu Oroszország Szverdlovszki területén, alapítva 1592-ben
 Pelim – városi jellegű település Oroszország Szverdlovszki területén, alapítva 1962-ben